Adrian Allinson (1890–1959), peintre britannique.
 Ian Allinson (1957-), footballeur anglais.
 Robert Allinson (1942-), philosophe international d'origine américaine.